La palabra coreana  puede referirse a:
Hanko, sellos utilizados comúnmente en Asia Oriental, que sustituyen a la firma
Dojo, lugar donde se practica meditación o artes marciales